O Barco do Demônio (ISBN 9788508073696) é um livro de Thomas Brezina, publicado no Brasil pela Editora Ática.

A Turma dos Tigres viaja com os pais de Gigi para a região de Nova Orleães, nos Estados Unidos. Quando eles estão fazendo um pequinique à beira do rio Mississípi, vêem um barco a vapor muito estranho: ele navega sem chaminés. É claro que os garotos decidem descobrir o que está acontecendo, e acabam se envolvendo com um perigoso vilão que lhes reserva uma grande surpresa.

Livros infantis